

Musica
 Mustapha – singolo del 1979 dei Queen

Onomastica
 Mustapha – variante del nome proprio di persona Mustafa

Persone
 Abdullahi Mustapha – calciatore nigeriano
 Farouk Ben Mustapha – calciatore tunisino
 Hajer Mustapha – taekwondoka francese
 Riga Mustapha – ex calciatore ghanese naturalizzato olandese